Kwassi Klutse (né le ) est un homme politique togolais, qui a été Premier ministre du Togo de 1996 à 1999.

Biographie 
Klutse est née à Agbélouvé, dans la préfecture de Zio. Après avoir été fonctionnaire au ministère du Plan de 1977 à 1995, il a été nommé au gouvernement du Premier ministre Edem Kodjo en tant que ministre de la Planification et du Développement territorial le . Par la suite, lors des élections partielles organisées dans des circonscriptions où les résultats des élections législatives de 1994 avaient été annulés, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) du président Gnassingbé Eyadéma a remporté les trois circonscriptions en jeu, donnant ainsi à ses alliés une majorité parlementaire et lui permettant de former un nouveau gouvernement sans compter sur le parti de l'Union togolaise pour la démocratie (UTD) de Kodjo. Eyadéma a ensuite nommé Klutse au poste de Premier ministre le .

Auparavant, il n'était pas membre d'un parti politique. En 1997, Klutse a rejoint le RPT et est devenu membre de son bureau politique. Le , Eyadéma a accepté la démission de Klutse et son gouvernement, mais il reconduit dans ses fonctions Klutse le  à la tête d'un nouveau gouvernement, qui a été nommé le 1er septembre. L'opposition a refusé de participer à ce gouvernement et Klutse, s'exprimant à la télévision, "a déploré que la main sincère et fraternelle tendue par le président n'ait pas été acceptée par les chefs de l'opposition". 

Lors des élections législatives de , Klutse a été élu à l'Assemblée nationale en tant que candidat du RPT dans la première circonscription de la préfecture de Zio. il était sans opposition et a remporté le siège avec 100% des voix. Lui et son gouvernement ont démissionné le  ; Eyadéma accepta sa démission et le gouvernement de Klutse resta temporairement à son poste par intérim. Eyadéma a nommé Eugène Koffi Adoboli comme successeur de Klutse le .

Klutse a été réélue à l'Assemblée nationale aux élections législatives d'octobre 2002 dans la première circonscription de la préfecture de Zio. 

Lors des élections législatives d', Klutse était le deuxième candidat figurant sur la liste des candidats du RPT dans la préfecture de Zio, mais n'a pas réussi à remporter un siège. Les trois sièges à Zio ont été remportés par l’opposition, l’Union des forces du changement (UFC). 

Klutse est resté membre du Bureau politique du RPT et a de nouveau été choisi comme membre du Comité central du RPT dans la préfecture de Zio lors du 9ème Congrès du parti en .

Références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1945
Premier ministre du Togo